Carl Nägeli ist der Name folgender Personen:
* Carl Nägeli (Chemiker) (1895–1942), Schweizer Chemiker
 Carl Wilhelm von Nägeli (1817–1891), Schweizer Botaniker